Markus Uhl ist der Name folgender Personen:

* Markus Uhl (Musiker) (* 1978), deutscher Organist, Chorleiter und Hochschullehrer
 Markus Uhl (Politiker) (* 1979), deutscher Politiker (CDU)